En Pologne, Ulów peut désigner :

 Ulów, village de la voïvodie de Lublin,
 Ulów, village de la voïvodie de Mazovie,
 Ulów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.